Hasan Kiliç (Utrecht, 27 juli 1992) is een Nederlands-Turks voetballer die doorgaans als middenvelder speelt.

Clubcarrière 
Hasan Kiliç debuteerde in het betaald voetbal voor FC Den Bosch in de wedstrijd tegen Helmond Sport op 13 augustus 2010. In de thuiswedstrijd tegen MVV Maastricht op 10 september van dat jaar scoorde hij zijn eerste doelpunt in dienst van FC Den Bosch. Kiliç maakte in augustus 2014 de overstap naar de Turkse tweedeklasser Samsunspor. Tijdens de winterstop van het seizoen 16-17 werd bekend gemaakt dat Kiliç een meerjarig contract heeft getekend bij Osmanlispor, dat vanaf het nieuwe seizoen ingaat. In januari 2018 werd hij verhuurd aan Denizlispor. Vanaf 2020 speelt hij voor Adana Demirspor. Hij speelde wederom een seizoen voor Samsunspor voor hij medio 2022 naar Pendikspor ging.

Statistieken

Zie ook 
 Lijst van spelers van FC Den Bosch

Externe links
Profiel op soccerway.com
Profiel bij de Turkse voetbalbond (TFF)
https://www.transfermarkt.com/hasan-kilic/profil/spieler/153754#

Nederlands voetballer
Turks voetballer